Тома де Агва има више значења:

 Тома де Агва (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Тома де Агва (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тома де Агва (Сан Агустин Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тома де Агва (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тома де Агва (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику